Imphal ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaats Manipur. Sie ist Verwaltungssitz des Distrikts Imphal West und hat etwa 265.000 Einwohner (Volkszählung 2011).

Imphal liegt in einem Tal und ist von bewaldeten Bergen umgeben. Der Flughafen Imphal (IATA-Code: IMF; ) hat Verbindungen nach Delhi, Kalkutta, Guwahati und Aizawl.

Imphal hat eine Universität. In der Stadt befinden sich die Ruinen des Palastes von Kangla und es gibt mehrere Denkmäler, die an die Schlacht um Imphal des Jahres 1944 im Zweiten Weltkrieg erinnern. Das Manipur State Museum zeigt in einer Ausstellung Gegenstände und Bilder aus der Geschichte des Bundesstaates Manipur. Besonders sehenswert ist ein Markt im Stadtzentrum, auf dem nur Frauen ihre Waren feilbieten.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 

 N. Kunjarani Devi (* 1968), Gewichtheberin
 Sanamacha Chanu (* 1978), Gewichtheberin
 P. Renedy Singh (* 1979), Fußballspieler
 Irungbam Surkumar Singh (* 1983), Fußballspieler
 Bombayla Devi Laishram (* 1985), Bogenschützin
 Gouramangi Moirangthem Singh (* 1986), Fußballspieler
 Soram Anganba Poirei (* 1992), Fußballspieler
 Ronaldo Laitonjam (* 2002), Radsportler

Weblinks 

 Sehenswürdigkeiten in und um Imphal (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Manipur
Hauptstadt eines indischen Bundesstaates oder Unionsterritoriums
Hochschul- oder Universitätsstadt in Indien
 
Distrikt Imphal East
Distrikt Imphal West